Bandar Jaya (Lengkiti), een plaats in Indonesië
Bandar Jaya (Sekayu), een plaats in Indonesië
Bandar Jaya (Siak Kecil), een plaats in Indonesië
Bandar Jaya (Air Sugihan), een plaats in Indonesië
Bandar Jaya (Teramang Jaya), een plaats in Indonesië
Bandar Jaya (Bandar), een plaats in Indonesië
Bandar Jaya (Buay Pemuka Peliung), een plaats in Indonesië
Bandar Jaya (Lahat), een plaats in Indonesië